Bondia bezeichnet:
 Bondia (Zeitung), siehe Liste andorranischer Zeitungen
 den Asteroiden (767) Bondia